Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2008/09 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2008/09 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Oslo Vest meldete nur 10 Spieler, Team Bjørnsen 12 und der Asker Schakklubb 14. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Moss Schakklub, Porsgrunn Team Buer, der Schakklubben av 1911 und die Trondheim Sjakkforening setzten je 8 Spieler ein, während bei der Oslo Schakselskap insgesamt 13 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 95 Spieler zum Einsatz, von denen 24 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbeste Spieler mit jeweils 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Jon Ludvig Hammer (Oslo Schakselskap) und Espen Lie (Porsgrunn Team Buer), einen halben Punkt weniger erzielten Petter Haugli (Moss Schakklub), Torstein Bae (Schakklubben av 1911) und Trond Thorstensen (Akademisk Sjakklubb Oslo).
Mit Ole Christian Moen, Ørnulf Stubberud (beide Oslo Schakselskap), Joachim Birger Nilsen (Bergens Schakklub) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Moen drei Partien spielte, Stubberud und Nilsen je zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), bei Spielern ohne Elo-Zahl wird die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; CRO = Kroatien, GER = Deutschland, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Moss Schakklub

Oslo Schakselskap

Porsgrunn Team Buer

Bergens Schakklub

Schakklubben av 1911

Akademisk Sjakklubb Oslo

Oslo Vest

Asker Schakklubb

Team Bjørnsen

Trondheim Sjakkforening

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Geir Sune Tallaksen Østmoe hieß bis zur Saison 2007/08 Geir Sune Tallaksen.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2008
Schach 2009
Eliteserien Schach 2008